Звенигоро́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 Звенигородская улица.
 2-я Звенигородская улица.
 Звенигородская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Звенигородская улица — улица в Самаре.
 Звенигородская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Звенигородская улица — улица в Днепре.
 Звенигородская улица — улица в Донецке.
 Звенигородская улица — улица в Киеве.
 Звенигородская улица — улица в Кропивницком.
 Звенигородская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Звенигородский переулок
 Звенигородское шоссе
 Звенигородская (станция метро)